The Girl and the Sheriff – film del 1911 diretto da Charles Kent
 The Girl and the Sheriff – film del 1912 diretto da Al Christie